Jovem Pan FM Tupã é uma emissora de rádio brasileira sediada em Tupã, cidade do estado de São Paulo. Opera no dial FM, na frequência 89.5 MHz, e é afiliada à Jovem Pan FM.

História 

Em 2016, a emissora concluiu a instalação de sua nova torre e o aumento de potência foi efetuado. No mês de março, foi anunciado que a emissora se afiliaria á Jovem Pan FM, a estreia aconteceu no dia 29 de março, ao meio-dia, na abertura do programa Pânico.

Ver também 
 Jovem Pan FM

Ligações externas 

Estações de rádio do estado de São Paulo
Tupã